La Grande Guerra sull'Altipiano di Asiago raccontata da Mario Rigoni Stern è un film documentario diretto dai registi Mirco Melanco e Federico Massa.

Trama 

Il documentario recupera materiale d'archivio inedito nel quale Mario Rigoni Stern racconta gli avvenimenti della prima guerra mondiale accaduti sull'altopiano di Asiago. La narrazione inizia davanti ad un focolare che nel corso dei secoli ha visto passare i grandi personaggi della storia ma anche gli umili soldati. Un luogo magico che richiama gli spiriti buoni della montagna, che nelle lunghe stagioni invernali si possono ancora udire. La prospettiva del grande scrittore è quella di raccontare la guerra vista dal basso, ovvero dalla parte di chi nelle trincee ha combattuto davvero; lo sguardo di Stern è dunque la memoria storica dei luoghi dell'Altopiano, ma soprattutto delle vicende umane che lo hanno percorso. Le sue parole trasmettono ancora oggi il grande rispetto per tutti quei segni e quei simboli disseminati nell'ambiente naturale che ricordano un tragico passato che non deve essere dimenticato.

Collegamenti esterni 

 
La Grande Guerra sull'Altopiano di Asiago raccontata da Mario Rigoni Stern al Trento Film Festival
La Grande Guerra sull'Altopiano di Asiago raccontata da Mario Rigoni Stern al Film Festival della Lessinia
La Grande Guerra sull'Altopiano di Asiago raccontata da Mario Rigoni Stern all'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti

Film documentari italiani